Джекпот — призовий фонд в деяких слотах, лотереях та інших азартних іграх.
 Джекпот — італійська комедія. Фільм випущений 1992 року з Адріано Челентано у головній ролі.